Эрнст Нифергельт (; род. 23 марта 1910 года в Цюрихе, Швейцария — ум. 1 июля 1999 года в Каппель-на-Альбисе, Швейцария) — швейцарский шоссейный велогонщик, выступавший с 1935 по 1939 год.

Достижения 

 1936
2-й  Олимпийские игры – командная гонка
3-й  Олимпийские игры – групповая гонка
 1937
2-й Рунд ум Берлин
3-й Тур Северо-Западной Швейцарии
 1938
1-й — Этап 9 Тур Германии
 1939
3-й Гран-при Ле-Локля

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
  

Велогонщики Швейцарии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1936 года